Ashton Irwin (1994), Batteur et chanteur australien.
 Bill Irwin (1950-), acteur et scénariste américain.
 Charles Irwin (1887-1969), acteur américain.
 Colin Irwin (1957-), footballeur anglais.
 Dave Irwin (1954-), skieur alpin canadien, spécialiste de la descente.
 David Irwin (1959-), joueur de rugby à XV, international irlandais.
 Deedra Irwin (1992-), biathlète américaine.
 Denis Irwin (1965-), footballeur irlandais.
 Douglas Irwin (1962-), économiste américain.
 Eyles Irwin (1751-1817), écrivain irlandais. 
 George Rankine Irwin (1907-1998), scientifique américain spécialiste de la mécanique de la rupture.
 Haley Irwin (1988-), joueuse de hockey sur glace canadienne.
 Inez Haynes Irwin (1873-1970), écrivaine et féministe américaine.
 James Irwin (1930-1991), astronaute américain, membre de la mission Apollo 15.
 Jeff Irwin (1973-), musicien américain.
 Joseph Oscar Irwin (1898-1982), statisticien britannique, dont le nom est associé à la loi de Irwin-Hall.
 Mark Irwin (1950-), directeur de la photographie canadien.
 Michael J. Irwin (), astronome britannique.
 Phil Irwin (1987-), joueur de baseball américain.
 Steve Irwin (1962-2006), animateur de télévision australien et propriétaire du zoo de Queensland.
 Terri Irwin (1964-), animatrice de télévision australienne et propriétaire du zoo de Queensland.
 Tom Irwin (1956-), acteur américain.
 

 IRWIN, collectif de peintres slovènes du groupe Neue Slowenische Kunst (NSK).

Toponyme 

 Irwin (Pennsylvanie), ville américaine du comté de Westmoreland, en Pennsylvanie,
 Irwin, ville américaine située dans le comté de Bonneville en Idaho.
 Irwin, un village du comté de Kankakee dans l'Illinois.
 Irwin, une ville du comté de Shelby, en Iowa.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme